Кебско — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области России, Новосельская волость
Кебско — озеро в Стругокрасненском районе Псковской области России, Новосельская волость